Кроппер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кроппер, Коди (род. 1993) — американский футболист, вратарь.
 Кроппер, Стив (род. 1941) — американский гитарист, композитор, музыкальный продюсер.